Claudio Cassinelli (1938-1985), acteur italien,
 Dolores Cassinelli (1888-1984), actrice américaine,
 Ricardo Belmont Cassinelli (1945-), homme politique péruvien.